El término Linus laura hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Informática y electrónica
Ley de Linus
Diagrama de Linus Pauling

Personas 
Linus Gerdemann, ciclista alemán.
Linus Pauling, químico estadounidense.
 Linus Roache, actor inglés.
Linus Torvalds, ingeniero de software finlandés y creador del kernel Linux.

Televisión
Dr. Linus, séptimo episodio de la sexta temporada de la serie de televisión Lost.
Linus et Boom (Mi Amigo es un Gigante), serie de televisión francesa.

Además
Linus, revista de historietas italiana fundada en 1965.
Benjamin Linus, personaje ficticio de la serie Lost, interpretado por el actor Michael Emerson.
(Like) Linus, primer demo de la banda Deftones.
Linus Airways, aerolínea regional de Indonesia.
Pseudoluperus linus, especie de insecto coleóptero de la familia Chrysomelidae.